Вольтер Томас Джон Маккехні (,  19 червня 1947, Лондон) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1963 року.

1963 року був обраний на драфті НХЛ під 6-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 22 років, захищав кольори команд «Міннесота Норт-Старс», «Каліфорнія Голден-Сілс», «Детройт Ред-Вінгс», «Бостон Брюїнс», «Клівленд Баронс», «Вашингтон Кепіталс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Колорадо Рокіз».

Загалом провів 955 матчів у НХЛ, включаючи 15 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Каліфорнія Голден-Сілс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Клівленд Баронс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Колорадо Рокіз»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ВХА
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»
Уродженці Лондона (Онтаріо)